Personajes de apellido Bazurco
 
 José Antonio Bazurco, sacerdote, obispo de Buenos Aires en 1760.

 Juan Manuel Bazurco, sacerdote y futbolista español.